Il doppio dell'Austrian Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1996.

Francisco Montana e Greg Van Emburgh erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Montana con Donald Johnson e Van Emburgh con Shelby Cannon.

Johnson e Montana hanno perso nel 2º turno contro Jeff Belloli e Vojtěch Flégl.

Cannon e Van Emburgh hanno perso nei quarti di finale contro Libor Pimek e Byron Talbot.

Pimek e Talbot hanno battuto in finale 7–6, 6–3 David Adams e Menno Oosting.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Libor Pimek /  Byron Talbot (campioni)
 David Rikl /  Javier Sánchez (secondo turno)
 Trevor Kronemann /  David Macpherson (secondo turno)
 David Adams /  Menno Oosting (finale)

 John-Laffnie de Jager /  Sjeng Schalken (semifinali) 
 Donald Johnson /  Francisco Montana (secondo turno) 
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (secondo turno) 
 Shelby Cannon /  Greg Van Emburgh (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Austrian Open 1996
ATP Tour 1996